Иван Менхивар (; род. 30 мая 1982, Ла-Пас) — сальвадорский боец смешанного стиля, представитель лёгкой, полулёгкой и легчайшей весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 2001—2014 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WEC, KOTC, Pancrase, MFC и др.

Биография 
Иван Менхивар родился 30 мая 1982 года в департаменте Ла-Пас, Сальвадор. Практиковал бразильское джиу-джитсу, удостоившись в этой дисциплине чёрного пояса.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 2001 года, выиграв у своего соперника сдачей в первом раунде. Начинал карьеру в небольшом канадском промоушене UCC, встречался здесь с такими известными бойцами как Жорж Сен-Пьер и Джейсон Блэк, но обоим проиграл досрочно. Тем не менее, в других поединках был победителем, в том числе взял верх над достаточно сильным бойцом Джеффом Карреном.

Позже участвовал в турнирах Maximum Fighting Championship, Ultimate Fighting Championship, King of the Cage, Pancrase и др. На турнире UFC встречался с будущим чемпионом этой организации Мэттом Серрой, но проиграл ему по очкам единогласным решением судей. В 2006 году участвовал в гран-при японского промоушена Hero's, где сумел дойти до стадии полуфиналов.

World Extreme Cagefighting 
Имея в послужном списке 21 победу и только 7 поражений, Менхивар привлёк к себе внимание крупной американской организации World Extreme Cagefighting и в ноябре 2010 года подписал с ней долгосрочный контракт. Однако он успел провести здесь только один бой — в легчайшем весе выиграл единогласным решением у Брэда Пикетта и заработал бонус за лучший бой вечера — затем организация была поглощена UFC, и все сильнейшие бойцы из WEC автоматически перешли туда, в том числе перешёл и Менхивар.

Возвращение в UFC 
В 2011—2012 годах отметился в UFC победами над такими бойцами как Чарли Валенсия, Ник Пейс, Джон Алберт и Азамат Гашимов, но уступил Майку Истону. Дважды получил награду за лучший приём вечера.

В 2013 году потерпел поражения от американца Юрайи Фейбера и бразильца Вилсона Рейса.

Последний раз дрался в октагоне UFC в марте 2014 года — единогласным решением проиграл японцу Хацу Хиоки, и на этом его сотрудничество с организацией подошло к концу. С тех пор Менхивар больше не проводил поединков в ММА.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 25-12
| Хацу Хиоки
| Единогласное решение
| The Ultimate Fighter China Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Макао, Китай
| 
|-
| Поражение
| align=center| 25-11
| Вилсон Рейс
| Единогласное решение
| UFC 165
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Торонто, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-10
| Юрайя Фейбер
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 157
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:34
| Анахайм, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25-9
| Азамат Гашимов
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC 154
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:44
| Монреаль, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-9
| Майк Истон
| Единогласное решение
| UFC 148
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 24-8
| Джон Алберт
| Сдача (удушение сзади)
| UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:45
| Омаха, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 23-8
| Ник Пейс
| Единогласное решение
| UFC 133
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Филадельфия, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-8
| Чарли Валенсия
| TKO (удары)
| UFC 129
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:30
| Торонто, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-8
| Брэд Пикетт
| Единогласное решение
| WEC 53
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Глендейл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 21-7
| Аарон Миллер
| Сдача (треугольник)
| W-1 MMA 5: Judgment Day
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:25
| Монреаль, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-7
| Барт Палашевский
| Раздельное решение
| IFL: World Championship Semifinals
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Портленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-6
| Каол Уно
| Единогласное решение
| Hero’s 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-5
| Хидэо Токоро
| Решение большинства
| Hero’s 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-5
| Джастин Тавернини
| Сдача (треугольник)
| Ultimate Cage Wars 4
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Виннипег, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 18-5
| Таиё Накахара
| Единогласное решение
| Hero’s 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| |
|-
| Поражение
| align=center| 17-5
| Юрайя Фейбер
| DQ (запрещённый удар)
| TKO 24: Eruption
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:02
| Лаваль, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4
| Джо Лозон
| Сдача (залом голени)
| APEX: Undisputed
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 16-4
| Мика Сида
| Единогласное решение
| Pancrase: Spiral 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| Брендон Карлсон
| Сдача (удушение сдачи)
| KOTC: Edmonton
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 14-4
| Райан Акерман
| TKO
| APEX: Genesis
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:02
| Монреаль, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-4
| Мэтт Серра
| Единогласное решение
| UFC 48
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Майк Френч
| Сдача (рычаг локтя)
| Ultimate Generation Combat 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Антуан Куту
| TKO
| Ultimate Generation Combat 5
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Монреаль, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-3
| Витор Рибейру
| Единогласное решение
| Absolute Fighting Championships 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Брендон Шуи
| Сдача (рычаг колена)
| WFF 4: Civil War
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:38
| Ванкувер, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Макс Марен
| TKO
| MFC: Unplugged
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:12
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Энди Сошал
| Сдача (рычаг локтя)
| UCC Proving Ground 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Викториавилл, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Шейн Рис
| TKO
| UCC 11: The Next Level
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:58
| Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Джей Палмер
| TKO (слэм)
| UCC Hawaii: Eruption in Hawaii
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:03
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Джефф Каррен
| Единогласное решение
| UCC 10: Battle for the Belts 2002
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Халл, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-2
| Джейсон Блэк
| Сдача (гильотина)
| UCC 8: Fast and Furious
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:33
| Римуски, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Энди Лалонд
| TKO
| UCC Proving Ground 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:00
| Викториавилл, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-1
| Жорж Сен-Пьер
| TKO (удары руками)
| UCC 7: Bad Boyz
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:59
| Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Дэни Уорд
| KO (ногой в голову)
| UCC Proving Ground 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:05
| Сен-Жан-сюр-Ришелье, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Франсуа Флиботт
| Сдача (удушение сзади)
| UCC Proving Ground 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:24
| Сен-Жан-сюр-Ришелье, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Джи Эф Болдук
| Раздельное решение
| UCC 4: Return Of The Super Strikers
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Шербрук, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Дэвид Гайгай
| Сдача
| UCC 3: Battle for the Belts
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:54
| Шербрук, Канада
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Сальвадора